Выборы депутатов Архангельской городской думы XXVI созыва прошли в единый день голосования 8 сентября 2013 года. В отличие от предыдущих выборов в Архгордуму, на которых применялась только мажоритарная система, в 2013 году 15 депутатов городской думы были избраны в одномандатных округах, и ещё 15 — по партийным спискам в едином округе с электоральным барьером 5 %.

Явка на выборы составила 19,94 %. По итогам выборов Единая Россия получила 20 из 30 мест в думе, КПРФ — 3 места, ЛДПР, Родина и беспартийные кандидаты — по 2 места и Справедливая Россия — 1 место.

Предвыборная кампания и выборы

Кандидаты и партии 
В голосовании в едином округе участвовали 16 партий: Единая Россия, Демократическая партия России, Социал-демократическая партия России, КПРФ, Коммунистическая партия социальной справедливости, Родина, Коммунисты России, Союз Горожан, Гражданская Позиция, Трудовая партия России, Народная партия России, Родная Страна, Яблоко, ЛДПР, Справедливая Россия и Патриоты России.

Избирательные округа 
На выборах была применена новая схема избирательных округов. Их общее число составило 15.

Результаты выборов 
Явка на выборах составила 19,94 %.

По результатам выборов партия Единая Россия получила ⅔ (20 из 30) мест в городской думе, КПРФ — 3 места, по 2 места — ЛДПР, Родина и самовыдвиженцы, 1 место — Справедливая Россия. Остальные партии не прошли процентный барьер.

Результаты по одномандатным округам 
В 12 из 15 одномандатных округов победил кандидат от Единой России. В 5 и 10 округах победили кандидаты-самовыдвиженцы, а в 3 — кандидат от Родины.

Результаты по партийным спискам 
Через голосование по спискам пройти в городскую думу удалось большему числу кандидатов не из Единой России. Из 15 мест Единая Россия выиграла 8, набрав около 38 % на голосовании в едином округе, 3 места выиграла партия КПРФ, набрав около 17 % голосов, 2 места — ЛДПР с 13 % голосов, по 1 месту — Справедливая Россия и Родина с 9 и 6 % соответственно.

Примечания 

Выборы депутатов городских дум в Российской Федерации
Единый день голосования 8 сентября 2013 года
Муниципальные выборы в Архангельской области
Архангельск